Rhinomorinia är ett släkte av tvåvingar. Rhinomorinia ingår i familjen gråsuggeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggeflugor
Rhinomorinia